Lipothymus är ett släkte av steklar. Lipothymus ingår i familjen fikonsteklar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Fikonsteklar
Lipothymus